Hartmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Claudia Hartmann
 Gerd Hartmann
 Heidrun Elsbeth Klara Osterwald Hartmann
 Johann Daniel Wilhelm Hartmann
 Peter Emmanuel Hartmann
 Franz Xaver von Hartmann

Robotskapade auktorsförkortningar